« Tertius » signifie « tiers », « troisième » en latin. Le terme peut faire référence à :
Tertius, le nom du scribe ayant transcrit l'Épître aux Romains.

« Tertius » est également un prénom porté par les personnalités suivantes :
Tertius Delport (né en 1939), homme politique sud-africain ;
Tertius Losper (né en 1985), joueur de rugby namibien ;
Tertius Zongo (né en 1957), homme politique burkinabé.

On retrouve également le terme « Tertius » dans :
Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, une nouvelle de Jorge Luis Borges publiée en 1940.
Tertius, nom d'un banc de sable dans la baie de Heligoland au large de la Dithmarse (Land de Schleswig-Holstein).
l'orteil succédant au hallux et au secundus est appelé tertius ou centrus (orteil central)

Notes et références